Mohammad Reza Khalatbari (Ramsar, 14 de setembro de 1983) é um futebolista profissional iraniano, que atua como meia-atacante.

Carreira 
Khalatbari se profissionalizou no Shamoushak.

Seleção 
Mohammad Reza Khalatbari representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011, no Catar.

Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011